Сладкоголосая птица юности (пьеса) — пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса, написанная в 1959 году
 Сладкоголосая птица юности (фильм, 1962) — фильм Ричарда Брукса по пьесе Т. Уильямса (США)
 Сладкоголосая птица юности (фильм-спектакль) — фильм-спектакль Всеволода Шиловского по пьесе Т. Уильямса (СССР, 1978).
 Сладкоголосая птица юности (фильм, 1989) — фильм Николаса Роуга по пьесе Т. Уильямса (США)